Kalynivka () je jméno sídel na Ukrajině:

 Kalynivka (Ternopilská oblast) – vesnice na západě Ukrajiny
 Kalynivka (Vinnycká oblast) – město ve střední Ukrajině